Niklas Kronwall, né le  à Järfälla en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace évoluant en Ligue nationale de hockey au poste de défenseur. Il est le frère de Staffan Kronwall.

Carrière 
Il évolue avec les Red Wings de Détroit  qui l'ont choisi en  lors de la draft 2000. Il ne rejoint pourtant Detroit que trois ans plus tard. En effet, il continue de jouer pour l'équipe suédoise de Djurgårdens IF, dans le championnat Elitserien, jusqu'en 2003

Lors de la grève des joueurs en 2004-2005 il évolue toute la saison avec l'équipe des Griffins de Grand Rapids en Ligue américaine de hockey.
Depuis la saison 2006-2007 il joue souvent sur la première ligne défensive de la franchise, aux côtés de son compatriote Nicklas Lidström.

En 2006, il a remporté avec l'équipe de Suède les Jeux olympiques de Turin puis les Championnats du monde de hockey à Rīga où il a été élu meilleur défenseur et meilleur joueur du tournoi.

Il prend sa retraite de joueur à l'issue de la saison 2018-2019.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || Huddinge IK || Allsvenskan || 24 || 1 || 1 || 2 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Djurgårdens IF || Elitserien || 37 || 1 || 4 || 5 || 16 || 8 || 0 || 0 || 0 || 8
|- 
| 2000-2001 || Djurgårdens IF || Elitserien || 31 || 1 || 9 || 10 || 32 || 15 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2001-2002 || Djurgårdens IF || Elitserien || 48 || 5 || 7 || 12 || 34 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2002-2003 || Djurgårdens IF || Elitserien || 50 || 5 || 13 || 18 || 46 || 12 || 3 || 2 || 5 || 18
|-
| 2003-2004 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 25 || 2 || 11 || 13 || 20 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || Red Wings de Détroit || LNH || 20 || 1 || 4 || 5 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 76 || 13 || 40 || 53 || 53 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Red Wings de Détroit || LNH || 27 || 1 || 8 || 9 || 28 || 6 || 0 || 3 || 3 || 2
|- 
| 2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 || Red Wings de Détroit || LNH || 68 || 1 || 22 || 23 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 ||Red Wings de Détroit || LNH || 65 || 7 || 28 || 35 || 44 || 22 || 0 || 15 || 15 || 18
|-
| 2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 80 || 6 || 45 || 51 || 50 || 23 || 2 || 7 || 9 || 33
|-
| 2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH || 48 || 7 || 15 || 22 || 32 || 12 || 0 || 5 || 5 || 12
|-
| 2010-2011 || Red Wings de Détroit || LNH || 77|| 11|| 26|| 37|| 36|| 11|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2011-2012 || Red Wings de Détroit || LNH || 82|| 15|| 21|| 36|| 38|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4 
|-
| 2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 48|| 5|| 24|| 29|| 44|| 14|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 79 || 8 || 41 || 49 || 44 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 80 || 9 || 35 || 44 || 40 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 64 || 3 || 23 || 26 || 30 || 5 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 64 || 3 || 23 || 26 || 30 || 5 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 57 || 2 || 11 || 13 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Red Wings de Détroit || LNH || 79 || 4 || 23 || 27 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Red Wings de Détroit || LNH || 79 || 3 || 24 || 27 || 40 || - || - || - || - || -

| 953 || 83 || 349 || 432 || 564 || 109 || 5 || 42 || 47 || 89

Références

Voir aussi 

Naissance à Stockholm
Naissance en janvier 1981
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Gagnant du trophée Eddie-Shore
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Champion olympique suédois
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Club Triple Or
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé d'argent olympique suédois
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)